Csiszér János (1883–1953) szobrászművész
 Csiszér János (1943) agrármérnök